Moretti, olasz családnév
 Moretti (1925–1989) olasz autógyártó cég
 Birra Moretti olasz sör